În timpul invaziei ruse a Ucrainei din 2022, autoritățile și forțele armate ruse au comis mai multe crime de război sub formă de atacuri intenționate împotriva civililor,    masacre, torturi și violuri asupra femeilor și copiilor,  și atacuri nediscriminatorii în zone dens populate.   

Armata rusă a ucis și rănit populația civilă inclusiv prin utilizarea munițiilor cu dispersie  și prin tragerea cu alte arme explozive, cum ar fi bombe, rachete, obuze de artilerie grea și multiple lansări de rachete.  Rezultatul atacurilor forțelor ruse a fost deteriorarea și distrugerea clădirilor civile, inclusiv case, spitale, școli, grădinițe,  centrale nucleare,  clădiri istorice și biserici.   Până la sfârșitul lunii octombrie, atacurile au dus la moartea sau rănirea documentată a peste 10.000 de civili, inclusiv moartea documentată a 430 de copii, deși cifrele reale sunt probabil mult mai mari. 

După retragerea Rusiei din zonele de la nord de Kîiv, au existat dovezi copleșitoare ale crimelor de război comise de forțele ruse.  În specia, în orașul Bucea, unde mai târziu au apărut dovezi ale unui masacru comis de trupele ruse, inclusiv prin tortură, mutilare, viol, jaf și ucidere inteționată de civili.    Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (OHCHR) a documentat ulterior omorul a cel puțin 50 de civili – majoritatea bărbați, însă și femei și copii – în Bucea.  Peste 1.200 de cadavre de civili au fost găsite în regiunea Kîiv după retragerea forțelor ruse, unele dintre ele executate sumar.  Au existat rapoarte de deportări forțate a mii de civili, inclusiv copii, în Rusia, în principal din Mariupol ocupat de ruși  , precum și rapoarte despre cazuri de viol, agresiune sexuală și viol în grup  .

În prima lună a invaziei, Misiunea de Monitorizare a documentat, de asemenea, posibile cazuri de luare de ostatici  și detenții arbitrare, inclusiv răpiri, torturi și dispariții forțate, ale jurnaliștilor, activiștilor, funcționarilor publici și funcționarilor publici din teritoriile ocupate de Rusia.    Misiunea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la maltratarea prizonierilor de război în conflict,  deoarece prizonierii de război deținuți atât de forțele ucrainene, cât și de forțele ruse/separatiste au fost abuzați în mod repetat,  expuși maltratării în public și în unele cazuri torturați  și/sau uciși.   OHCHR, de asemenea,  condamnat ferm  utilizarea scuturilor umane , a soldaților înrolați cu forță  și a lagărelor de detenție. 

La 2 martie, procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) a deschis o anchetă completă asupra acuzațiilor trecute și prezente de crime de război, crime împotriva umanității sau genocid comise în Ucraina de către orice persoană începând cu 21 noiembrie 2013, a creat o metodă online pentru ca persoanele cu dovezi să contacteze anchetatorii și au trimis o echipă de anchetatori, avocați și alți profesioniști în Ucraina pentru a începe colectarea probelor .    Alte două agenții internaționale independente investighează, de asemenea, încălcările drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în zonă: Comisia Internațională de Anchetă privind Ucraina, înființată de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite la 4 martie 2022, și Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina, desfășurată de OHCHR . Acesta din urmă a început să monitorizeze încălcările drepturilor omului de către toate părțile beligerante în 2014 și include aproape 60 de observatori ai drepturilor omului din ONU. La 7 aprilie 2022, Națiunile Unite a suspendat Rusia din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.  Până la sfârșitul lunii octombrie, Parchetul ucrainean a documentat 39.347 de presupuse crime de război rusești, a identificat peste 600 de suspecți și a inițiat proceduri împotriva a aproximativ 80 dintre aceștia.

Atacuri în masă și atacuri împotriva țintelor civile 

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului și Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, invazia Ucrainei a fost efectuată prin atacuri și lovituri nediscriminatorii asupra clădirilor civile precum case, spitale, școli și grădinițe.

La 25 februarie, Amnesty International a declarat că forțele ruse „au dat dovadă de o desconsiderare flagrantă față de viețile civililor, utilizând rachete balistice și alte arme explozive cu efecte de suprafață extinsă în zone dens populate”. În plus, Rusia a susținut în mod fals că a folosit doar arme ghidate de precizie . Amnesty International a declarat la 25 februarie că atacurile asupra Vuhledar, Harkiv și Uman ar putea constitui crime de război .  Prim-ministrul ucrainean Denîs Șmîhal a declarat la 26 februarie că Rusia comite crime de război. 

O declarație din 3 martie a Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a spus că agenția a înregistrat cel puțin 1006 victime civile în prima săptămână a invaziei, dar crede că „cifrele reale sunt considerabil mai mari”. 

Organizația Mondială a Sănătății a emis o declarație la 6 martie, în care spune că are dovezi că mai multe centre de îngrijire a sănătății din Ucraina au fost atacate, iar directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus a remarcat că „atacurile asupra spitalelor sau a lucrătorilor încalcă neutralitatea medicală și sunt încălcări ale normelor internaționale de drept umanitar ”. 

La 24 martie, Amnesty International a acuzat Rusia că a încălcat în mod repetat dreptul internațional umanitar în prima lună a invaziei prin atacuri directe asupra țintelor civile. Potrivit Amnesty International, rapoartele verificate și filmările video demonstrează numeroase bombardamente ale spitalelor și școlilor, la fel și utilizarea unor arme explozive inexacte și a unor arme interzise, cum ar fi bombele cu dispersie. 

La 5 iulie, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a raportat că majoritatea victimelor civile documentate de biroul său au fost cauzate de utilizarea repetată de către armata rusă a armelor explozive în zonele populate. Bachelet a spus că bilanțul mare de victime printre civili rezultă din utilizarea unor astfel de arme și tactici fără discriminare, fapt devenit acum „indiscutabil”.

Utilizarea munițiilor cu dispersie 
Rapoartele privind utilizarea munițiilor cu dispersie au ridicat îngrijorări cu privire la bilanțul mare al victimelor civile imediate și pericolul de lungă durată al munițiilor neexplodate. Nici Federația Rusă, nici Ucraina nu au ratificat Convenția din 2008 privind munițiile cu dispersie , dar utilizarea munițiilor cu dispersie în zonele populate poate fi deja considerată incompatibilă cu principiile dreptului internațional umanitar, care interzic atacurile nediscriminatorii și disproporționate.  Potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, armele echipate cu muniții cu dispersie au fost folosite atât de forțele armate ruse, cât și de separatiștii pro-ruși, precum și într-o măsură mult mai mică de către forțele armate ucrainene. 

La 19 iunie, The New York Times a raportat că a analizat peste 1000 de fotografii potențial cu muniții interzise. Acesta a identificat dovezi fotografice ale utilizării pe scară largă a munițiilor cu dispersie într-un spectru larg de zone civile. Acesta a menționat că majoritatea erau rachete nedirijate, care au tendința de a răni colateral și civilii. De asemenea, a găsit cazuri de alte tipuri de arme a căror utilizare ar putea încălca dreptul internațional, cum ar fi minele terestre.

Centrale nucleare 
La 23:28, ora locală, pe 3 martie 2022, o coloană de 10 vehicule blindate rusești și două tancuri s-au apropiat cu precauție de centrala nucleară Zaporijie, cea mai mare din Europa.    Acțiunea a început la ora 12:48 pe 4 martie, când forțele ucrainene au tras rachete antitanc, iar forțele ruse au răspuns cu o varietate de arme, inclusiv grenade propulsate de rachete.  În timpul a aproximativ două ore de lupte grele, un incendiu a izbucnit într-o unitate de antrenament în afara complexului principal, care a fost stins la ora 6:20,   deși alte secțiuni din jurul fabricii au suferit daune.  În acea seară, Ambasada SUA de la Kîiv a descris atacul rusesc asupra centralei nucleare Zaporijia drept o crimă de război,  deși Departamentul de Stat al SUA a retras rapid această afirmație, având în vedere circumstanțele atacului   și Pentagonul refuză să descrie atacul drept o crimă de război.  În aceeași zi, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin de comiterea „terorii nucleare” prin ordonarea atacului asupra centralei , iar autoritățile de reglementare ucrainene au declarat că forțele ruse au tras cu obuze de artilerie în centrală, dând foc antrenamentului. facilitate.   Ambasadorul Rusiei la ONU a răspuns că forțele ruse au fost împușcate de „sabotorii” ucraineni din centrul de antrenament, cărora le-au dat foc când au plecat.  Mai târziu în acea zi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a confirmat că sistemele de siguranță ale centralei nu au fost afectate și că nu a avut loc nicio eliberare de materiale radioactive, cu toate acestea, el a fost „... grav îngrijorat de situația de la cea mai mare centrală nucleară din Ucraina. Prioritatea principală a fost asigurarea siguranței și securității centralei, a alimentării cu energie electrică a acesteia și a persoanelor care o operează”. 

Atacurile asupra centralelor nucleare sunt reglementate în special de articolul 56 al Protocolului adițional I la Convențiile de la Geneva,   care interzice în general atacurile împotriva centralelor nucleare civile.   Potrivit cercetătorilor internaționali: „dacă se stabilește că forțele ruse s-au angajat în bombardarea uzinei Zaporijia sau a obiectivelor din vecinătatea acesteia într-un mod care risca o scurgere radioactivă, este aproape sigur că această operațiune a încălcat articolul 56”  dar este „mai puțin probabil” ca forțele ruse să fi comis o crimă de război în acest caz. 

La 13 aprilie, un raport al misiunii de experți a Mecanismului OSCE de la Moscova a concluzionat că forțele ruse „nu au atacat clădirile care ar fi putut elibera forțe periculoase dacă ar fi fost avariate. Au atacat și a deteriorat, totuși, clădirile din apropiere prin atacuri care i-ar fi putut afecta pe cei capabili să elibereze radiație.”

Bunuri culturale 

Utilizarea armelor explozive cu efecte pe suprafață largă a stârnit îngrijorări cu privire la securitatea monumentelor istorice, operelor de artă, bisericilor și altor bunuri culturale.     Forțele ruse au distrus Muzeul de Artă Kuindjîi din Mariupol, cinematograful Șcior din epoca sovietică și o bibliotecă de renaștere gotică din Cernihiv,  complexul memorial al Holocaustului Babin Iar din Kîiv,  clădirea Slovo din epoca sovietică  și clădirea administrației regionale de stat din Harkiv, o biserică de lemn din secolul al XIX-lea din Viazivka, regiunea Jîtomir,  și Muzeul de Istorie și Istorie Locală din Ivankiv .  La 24 iunie, UNESCO a declarat că cel puțin 150 de situri istorice, clădiri religioase și muzee ucrainene au fost confirmate că au suferit daune în timpul invaziei ruse. 

Bunurile culturale se bucură de o protecție specială conform dreptului internațional umanitar.  Protocolul I la Convenția de la Geneva și Convenția de la Haga pentru protecția proprietăților culturale în caz de conflict armat (ambele obligatorii pentru Ucraina și Rusia) interzic statelor părți să vizeze monumente istorice în sprijinul unui efort militar și să le transforme în obiecte ale acte de ostilitate sau represalii.  Protocolul II al Convenției de la Haga permite atacurile asupra unui bun cultural numai în caz de „necesitate militară imperativă”, cu condiția să nu existe o alternativă fezabilă. În timp ce Protocolul II nu se aplică ca atare, deoarece numai Ucraina este parte și se aplică numai între părți,  prevederea privind necesitatea militară imperativă poate fi aplicabilă dacă este interpretată ca o informare a convenției, mai degrabă decât o adăugare la aceasta.  Atacurile împotriva patrimoniului cultural reprezintă crime de război și pot fi urmărite în fața Curții Penale Internaționale .

Spitale și unități de îngrijire medicală 

La 26 martie, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina a verificat 74 de atacuri asupra instituțiilor medicale, 61 dintre ele pe teritoriul controlat de guvern (de exemplu, lovituri aeriene asupra spitalelor din Izium, Mariupol, Ovruci, Volnovaha și Vuhledar), nouă au avut loc pe teritoriu controlate de grupuri armate afiliate Rusiei și patru în așezări contestate. Au fost lovite șase centre perinatale, maternități și zece spitale pentru copii, ceea ce a dus la distrugerea completă a două spitale de copii și a unui spital perinatal.  La 26 martie, jurnaliștii Associated Press din Ucraina au susținut că au adunat suficiente dovezi pentru a demonstra că Rusia vizează în mod intenționat spitalele ucrainene din întreaga țară. 

La 30 martie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a raportat că au avut loc 82 de atacuri documentate ale Rusiei asupra insituțiilor medicale în Ucraina. – inclusiv atacuri asupra instituțiilor medicale, pacienților și lucrătorilor din domeniul sănătății – din 24 februarie. OMS a estimat că cel puțin 72 au fost uciși și 43 au fost răniți în aceste atacuri.  Până la 8 aprilie, OMS a confirmat 91 de atacuri.

Infrastructura energetică 
Din octombrie 2022, Rusia a sporit intensitatea atacurilor asupra centralelor electrice și a altor infrastructuri civile într-o campanie menită să demoralizeze poporul ucrainean și care amenință că va lăsa milioane de civili fără încălzire sau apă în timpul iernii.      până la 40% din rețeaua electrică a Ucrainei a fost atacată de Rusia.  Guvernul a cerut cetățenilor să economisească energia și au fost introduse întreruperi planificate de curent. 

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei potențiale crize umanitare, spunând că „lipsa accesului la combustibil sau electricitate din cauza infrastructurii deteriorate ar putea deveni o problemă de viață sau de moarte dacă oamenii nu își pot încălzi casele”.   Denise Brown, coordonatorul rezident al Națiunilor Unite pentru Ucraina, a declarat că atacurile ar putea duce la „un risc ridicat de mortalitate în lunile de iarnă”. 

Ravina Șamdasani, purtătorul de cuvânt al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, a declarat că „atacurile care vizează civili și obiecte indispensabile supraviețuirii civililor sunt interzise de dreptul internațional umanitar” și „constituie o crimă de război”.  Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen  și 11 membri ai flancului estic al NATO au numit atacurile drept crimă de război.

Maltratări, torturi și uciderea intenționată a civililor

Uciderea în masă și torturarea civililor

Regiunile Kîiv și Cernihiv 
Human Rights Watch a citat rapoarte conform cărora în Starîi Bîkiv forțele ruse au reținut cel puțin șase bărbați și i-au executat pe 27 februarie. Corpurile sătenilor li s-a permis să fie îngropate pe 7 martie.  Soldații au plecat pe 31 martie. The Guardian a spus că au avut loc trei sau patru execuții suplimentare și că școala locală a fost distrusă. O mare parte din proprietățile din Starîi Bîkiv și Novîi Bîkiv au fost deteriorate sau distruse.  

Pe 28 februarie, cinci civili care încercau să apere oficiul poștal al satului lor din Peremoha, regiunea Kîiv, au fost executați sumar de forțele ruse care se opriseră în oraș. Oficiul poștal a fost ulterior aruncat în aer pentru a ascunde dovezile crimelor. 

La 7 martie, o dronă a Forțelor de Apărare Teritorială Ucraineană care opera în apropierea autostrăzii E40, în afara Kîievului, a filmat trupele ruse care împușcau un civil care avea mâinile ridicate.  După ce forțele ucrainene au recucerit zona patru săptămâni mai târziu, un echipaj de știri BBC care investiga zona a găsit cadavrele bărbatului și ale soției sale aproape de mașina lor, toate arse. Mai multe cadavre se întindeau pe autostradă, dintre care unele prezentau și semne de arsuri. În timpul incidentului, un cuplu în acea mașină a fost ucis, iar fiul lor și un bătrân au fost eliberați. Arderea cadavrelor ar fi putut fi o încercare a trupelor ruse de a distruge dovezile a ceea ce au făcut. Cel puțin zece morți au fost găsiți pe drum, doi dintre ei purtând uniforme militare ucrainene recunoscute. Imaginile dronei au fost transmise autorităților ucrainene și Poliției Metropolitane din Londra. 

La 15 aprilie, forța de poliție regională din Kîiv a raportat că 900 de cadavre civile au fost găsite în regiune în urma retragerii Rusiei, cu peste 350 în Bucea . Potrivit poliției, majoritatea – aproape 95% dintre ei – au fost „pur și simplu executați”. Mai multe cadavre au continuat să fie găsite în gropi comune și sub dărâmături.  Până la 15 mai, peste 1.200 de cadavre civile au fost recuperate numai în regiunea Kîiv. 

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat descoperirea a 132 de cadavre la Makariv, acuzând forțele ruse că le-au torturat și ucis.  

La 5 iulie, OHCHR din Ucraina lucra pentru a corobora peste 300 de acuzații de ucidere intenționată de civili de către forțele armate ruse.

Bucea 

După ce forțele ruse s-au retras din Bucea, la nord de Kîiv, la sfârșitul lunii martie, au apărut videoclipuri în care au apărut cel puțin nouă cadavre aparent moarte zăcând pe stradă, în zona rezidențială a orașului. Jurnaliștii care au vizitat zona au raportat că au văzut cel puțin douăzeci de cadavre îmbrăcate în civil.  La 1 aprilie, AFP a raportat că cel puțin douăzeci de cadavre de civili zaceau pe străzile din Bucea, cel puțin unul având mâinile legate. Primarul orașului, Anatol Fedoruk, a spus că acești indivizi au fost împușcați cu toții în ceafă. Fedoruk a mai spus că aproximativ 270 sau 280 de persoane din oraș au trebuit să fie îngropate în gropi comune .   În Vorzel, la vest de Bucea, soldații ruși au ucis o femeie și copilul ei în vârstă de 14 ani, după ce au aruncat grenade de fum în subsolul în care se ascundeau.  La 15 aprilie, poliția locală a raportat peste 350 de cadavre găsite în Bucea în urma retragerii forțelor ruse și a spus că majoritatea au murit din cauza rănilor împușcate. 

Imaginile video de la o dronă verificate de The New York Times au arătat două vehicule blindate rusești trăgând într-un civil care mergea cu o bicicletă. Un videoclip separat, filmat după retragerea Rusiei, a arătat o persoană decedată purtând îmbrăcăminte civilă asortată cu filmările dronei, întinsă lângă o bicicletă.  The Economist a raportat relatarea unui supraviețuitor al unei execuții în masă. După ce a rămas prins la un punct de control când a fost sub focul artileriei ruse, bărbatul a fost capturat de soldații ruși, împreună cu muncitorii în construcții cu care se adăpostește la punctul de control. Soldații i-au mutat într-o clădire din apropiere care era folosită ca bază rusă, i-au percheziționat, i-au bătut și torturat, apoi i-au dus pe partea laterală a clădirii pentru a-i împușca și a-i ucide. Bărbatul a fost împușcat în lateral, dar a supraviețuit făcându-se mort și ulterior fugind la o casă din apropiere.  BBC News a mai raportat că cadavrele de civili găsite într-un templu local aveau mâinile și picioarele legate și că unii au fost, de asemenea, zdrobiți de un tanc. 

Imaginile difuzate de Forțele de Apărare Teritorială Ucrainei par să arate 18 cadavre mutilate ale bărbaților, femeilor și copiilor uciși într-un subsol al unei tabere de vară din Zabucicia, un sat din districtul Bucea.  Unul dintre soldații ucraineni intervievați a declarat că există dovezi de tortură: unora li s-au tăiat urechile, altora li s-au scos dinții. Corpurile au fost îndepărtate cu o zi înainte de interviu, iar cadavrele altor civili uciși au fost lăsate pe drum, potrivit acestuia.  Un raport al Radio Free Europe/Radio Liberty, o organizație media americană finanțată de stat, a descris subsolul drept o „pivniță de execuție” folosită de forțele ruse. 

Potrivit locuitorilor din Bucea, la intrarea în oraș, tancuri și vehicule militare rusești au circulat pe străzi trăgând la întâmplare în ferestrele casei.  The New York Times a raportat că, în timpul ocupației ruse, lunetisții s-au instalat în clădiri înalte și au împușcat în oricine se mișca.  Un martor a declarat pentru Radio Free Europe/Radio Liberty că rușii „ucideau oameni în mod sistematic. Personal, am auzit cum un lunetist se lăuda că a „făcut” doi oameni pe care i-a văzut la ferestrele apartamentului. . . Nu era nevoie. Nu exista nicio justificare militară pentru a ucide.  În alte blocuri, oamenii erau chiar torturați. Au fost găsiți cu mâinile legate la spate și împușcați în ceafă”. Localnicii au afirmat că crimele au fost inteționate și mulți au raportat că, în mai multe cazuri, lunetiștii ar fi împușcat civili fără motiv.  HRW a obținut informații conform cărora civilii au fost împușcați atunci când își părăseau casele pentru hrană și apă și ar fi ordonați înapoi în casele lor de către trupele ruse, în ciuda lipsei de necesități de bază, cum ar fi apă și căldură din cauza distrugerii infrastructurii locale, ei de asemenea a acuzat trupele ruse că au împușcat fără discernământ în clădiri și că au refuzat asistența medicală civililor răniți. 

Potrivit unui locuitor din Kîiv care a fost prezent la sediul Bucea al forței de apărare teritorială, soldații ruși au verificat documentele și i-au ucis pe cei care au participat la războiul din Donbas . El a spus că trupele ruse au ucis oameni cu tatuaje asociate cu grupări de dreapta, dar și pe cei cu tatuaje cu simboluri ucrainene. Potrivit relatării sale, în ultima săptămână de ocupație, luptătorii ceceni kadîroviți trăgeau în fiecare civil pe care l-au întâlnit.   Un alt rezident a raportat că soldații ruși au verificat telefoanele mobile ale civililor pentru dovezi ale „activității anti-ruse” înainte de a-i lua sau de a-i împușca. 

La 5 aprilie, jurnaliștii Associated Press au văzut cadavre carbonizate pe o stradă rezidențială din apropierea unui loc de joacă din Bucea, inclusiv unul cu o gaură de glonț în craniu și un cadavru ars al unui copil. Jurnaliștii nu au putut să le verifice identitatea sau circumstanțele care au dus la moartea lor  La aceeași dată, The Washington Post a raportat că anchetatorii ucraineni au găsit dovezi de decapitare, mutilare și incinerare a cadavrelor găsite în oraș. A doua zi, au mai raportat că alte trei cadavre, unul decapitat, au fost găsite în interiorul unei fabrici de sticlă, potrivit anchetatorilor, cadavrele a cel puțin unuia dintre cei uciși au fost transformate într-o capcană și minate cu fire de sticlă.  La 21 aprilie, Human Rights Watch a raportat că au găsit „dovezi extinse de execuții sumare, alte crime ilegale, dispariții forțate și tortură” în Bucea. Organizația pentru drepturile omului a documentat detaliile a 16 crime aparent ilegale, inclusiv nouă execuții sumare și șapte ucideri nediscriminate de civili.  La 27 aprilie, Michelle Bachelet, șefa OHCHR, a raportat că Misiunea de Monitorizare din Ucraina a documentat omorul a mai bine de 50 de civili – majoritatea bărbați, dar și femei și copii – în Bucea. 

În timp ce oficialii ucraineni au numit situația „genocid”, „un masacru” și „crime de război”, Ministerul rus al Apărării a susținut că unele dintre imagini sunt false și a acuzat trupele ucrainene că au ucis oameni prin bombardarea orașului. Numeroase alte țări au cerut investigații și răspundere, premierul britanic Boris Johnson afirmând că filmările din Bucea sunt „încă o dovadă că Putin și armata sa comit crime de război”.  Mai multe națiuni precum Regatul Unit, Germania, Franța și Spania au cerut urmărirea și pedepsirea trupelor ruse pentru atrocitățile raportate în invazie.  La 4 aprilie, președintele american Joe Biden l-a numit pe Putin „un criminal de război”. Premierul Marii Britanii Boris Johnson a declarat că Regatul Unit își va folosi resursele pentru a-l aduce pe Putin în fața justiției pentru atrocitățile descoperite în Bucea. 

Amnesty International a declarat că crimele de lângă Bucea au constituit „execuții extrajudiciare și alte crime ilegale, care trebuie investigate ca crime de război probabile”. Agnès Callamard, secretarul general al Amnesty International, a adăugat că „mărturiile arată că civili neînarmați din Ucraina sunt uciși în casele și străzile lor în acte de cruzime nespusă și brutalitate șocantă”. 

La 19 mai, New York Times a lansat videoclipuri în care soldații ruși conduc un grup de civili, apoi îi forțează să cadă la pământ. Cadavrele bărbaților au fost ulterior înregistrate de o dronă la locul în care a fost înregistrat videoclipul, iar cadavrele au fost găsite ulterior după eliberarea lui Bucea. Videoclipurile arată în mod clar bărbații uciși aflați în custodia rusă cu câteva minute înainte de execuție și confirmă relatările martorilor oculari. Trupele responsabile pentru crime erau parașutiști ruși. 

La 8 august, autoritățile locale au finalizat numărarea victimelor și au raportat că 458 de cadavre au fost recuperate din oraș, inclusiv 9 copii cu vârsta sub 18 ani; 419 persoane au fost ucise de arme și 39 păreau să fi murit din cauze naturale, posibil legate de ocupație.

Regiunea Harkiv 
La 15 septembrie 2022, după ce forțele ruse au fost alungate din Izium în contraofensiva de la Harkiv, un număr mare de morminte în mare parte nemarcate au fost găsite în pădurile din apropierea orașului.   În mijlocul copacilor se aflau sute de morminte cu cruci simple de lemn, cele mai multe dintre ele marcate doar cu numere, în timp ce unul dintre mormintele mai mari purta un marcaj care spunea că conținea cadavrele a cel puțin 17 soldați ucraineni.  Potrivit anchetatorilor ucraineni, au fost descoperite 447 de cadavre: 414 cadavre de civili (215 bărbați, 194 femei, 5 copii), 22 de militari și 11 cadavre al căror sex nu fusese încă stabilit la 23 septembrie. În timp ce o minoritate dintre victime au fost cauzate de focul de artilerie  și din lipsa asistenței medicale , majoritatea morților au prezentat semne de moarte violentă, iar 30 au prezentat urme de tortură și execuție sumară, inclusiv frânghii la gât, mâini legate., membre rupte și amputație genitală.   

Pe Kupiansk, o familie de trei persoane și vecinul lor ar fi fost împușcați și îngropați într-o groapă comună, cadavrele au fost găsite de oamenii legii locali, potrivit acestora, trupele ruse au împușcat civilii de la mică distanță la mijlocul lunii septembrie, cei 4 morți. cadavrele prezintă răni de gloanțe în piept și cap, au fost găsite și carcase de arme automate în timpul inspecției unei pivnițe nu departe de șantier, pe 6 octombrie, poliția locală a găsit cadavrele a doi bărbați torturați într-un atelier de cărămidă din oraș, unul dintre morți are o rană împușcată, în ambele cazuri s-au deschis proceduri penale (în conformitate cu partea 1 a art. 438 (încălcarea legilor și obiceiurilor războiului) din Codul penal al Ucrainei). 

Pe 5 octombrie au fost găsite gropi comune și pe Liman, trupele ucrainene și oamenii legii au găsit 110 tranșee cu morminte, unele pentru copii, la cimitirul Nova Masliakivka, cadavrele prezentau semne de „răni prin explozive și proiectile, precum și răni de gloanțe. „, în tranșee au fost găsite 55 de cadavre atât ale civililor, cât și ale soldaților, printre morți se afla o familie și copilul lor de 1 an, cel mai mic găsit în morminte.  Au fost găsite și 34 de cadavre de militari ucraineni, în total, în oraș au fost găsite 144 de cadavre, dintre care 108 în gropi comune, printre morți, 85 erau civili.  Potrivit martorilor, trupele ruse au ucis pe toți cei care au colaborat cu armata ucraineană și au forțat localnicii să îngroape cadavrele, au mai spus că multe cadavre au fost lăsate zile întregi pe stradă, iar cele care au murit prin bombardare au fost îngropate de familie. sau vecini, în oraș au fost găsite și multe cadavre ale soldaților ruși morți.

Trostianeț 
După ce orașul Trostianeț din regiunea Sumî a fost preluat de sub controlul Rusiei, medicul local de la morgă a raportat că cel puțin o persoană din oraș a fost ucisă de ruși după ce a fost torturată, iar tinerii au fost răpiți. Spitalul din oraș a fost și el bombardat; New York Times a spus că nu este clar cine a lovit clădirea, dar localnicii i-au acuzat pe ruși. 

Reporterii de la The Guardian au vizitat orașul după ce a fost reluat de la trupele ruse și au găsit dovezi ale execuțiilor, jafurilor și torturii efectuate de trupele ruse. Potrivit primarului orașului, rușii au ucis între 50 și 100 de civili în timp ce ocupau orașul. Un martor local a declarat că soldații ruși au tras în aer pentru a speria femeile care livreau mâncare bătrânilor în timp ce strigau „Fugi cățelele!” .

Trageri în vehiculele civile in trecere 
Potrivit autorităților regionale ucrainene, cel puțin 25 de civili, inclusiv șase copii, au fost uciși în atacuri asupra mașinilor care încercau să fugă din Cernihiv sau atacați în locuri publice; un astfel de incident, care implică uciderea unui băiat de 15 ani la 9 martie, a fost investigat de BBC și raportat la 10 aprilie.  Pe 2 mai , Human Rights Watch a documentat trei incidente separate în care forțele ruse au deschis focul asupra mașinilor care treceau fără niciun efort aparent de a verifica dacă ocupanții erau civili. Incidentele au avut loc în regiunile Kîiv și Cernihiv, au implicat patru vehicule și au ucis șase civili și au rănit trei. Relatările mai multor martori și investigațiile in loc au dezvăluit că atacurile asupra civililor au fost probabil intenționate și au sugerat că forțele ruse au tras și asupra altor mașini civile în moduri similare. 

Pe 28 februarie, forțele ruse au împușcat în două vehicule care încercau să fugă din Hostomel, la nord-vest de Kîiv. Pe 3 martie, în aceeași zonă, au deschis focul asupra unui vehicul cu patru bărbați care urmau să negocieze livrarea ajutorului umanitar. În satul Nova Basan, din regiunea Cernihiv, soldații ruși au împușcat într-o dubă civilă care transporta doi bărbați, rănindu-l pe unul dintre ei; l-au tras pe cel de-al doilea bărbat din dubă și l-au executat sumar, în timp ce bărbatul rănit a scăpat. 

Videoclipul CCTV din 28 februarie arată că doi civili (un bărbat în vârstă de 72 de ani și o femeie de 68 de ani) au fost uciși când mașina lor a fost zdrobită de împușcături ale unui vehicul blindat de luptă al infanteriei rusești BMP la intersecția dintre Strada Bogdan Hmelnițchii și drumul Okrujna, lângă spitalul din Makariv.   

The Kyiv Independent a raportat că, la 4 martie, forțele ruse au ucis trei civili ucraineni neînarmați care tocmai livraseră hrană pentru câini la un adăpost pentru câini din Bucea. În timp ce se apropiau de casa lor, un vehicul blindat rusesc a deschis focul asupra mașinii.  Într-un alt incident, pe 5 martie, în jurul orei 7:15, în Bucea, o pereche de mașini care transportau două familii care încercau să părăsească orașul au fost zărite de soldații ruși în timp ce vehiculele au virat pe strada Chkalova. Forțele ruse într-un vehicul blindat au deschis focul asupra convoiului, ucigând un bărbat din cel de-al doilea vehicul. Mașina din față a fost lovită de o explozie de mitralieră, ucigând instantaneu doi copii și mama lor. 

La 27 martie, armata rusă a împușcat într-un convoi de mașini care transporta civili care fugeau din satul Stepanki, lângă Harkiv . O femeie în vârstă și o fată de 13 ani au fost ucise. Incidentul a fost investigat atât de echipa pentru crime de război a procuraturii din regiunea Harkiv, cât și de postul de știri canadian Global News . Procuratura a declarat că la 26 martie un comandant rus a dat ordin de a trage rachete în zonele civile pentru a crea un sentiment de panică în rândul populației. Global News a prezentat ceea ce a considerat drept defecte în ancheta oficială. 

La 18 aprilie, în timpul capturarii Kreminnei, forțele ruse au fost acuzate că au împușcat patru civili care fugeau în mașinile lor.

Convoiul civil din Kupiansk 
La 30 septembrie, un convoi de șase mașini civile și o dubă la marginea satului Kurîlivka (la acea vreme în așa-numita „zonă gri” dintre Kupiansk și Svatove ) a fost descoperit de forțele ucrainene, cu aproximativ 24 de persoane ucise., inclusiv o femeie însărcinată și 13 copii.  Ucraina a acuzat forțele ruse că sunt vinovații.  Investigațiile au sugerat că civilii au fost uciși în jurul datei de 25 septembrie.  cadavrele au fost aparent împușcate și arse, conform a 7 martori care au reușit să fugă în satul Kivșarivka, convoiul a fost ambuscat de forțele ruse pe 25 septembrie în jurul valorii de ~ 9:00 AM (UTC+3) în timp ce plecau spre satul Pishchane prin singurul drum disponibil la acel moment, după atac, trupele ruse i-au executat pe supraviețuitorii rămași.  Pe parcursul lunii, oamenii legii au identificat toate victimele convoiului.    22 de persoane au reușit să scape, dintre care 3 (inclusiv 2 copii) au fost răniți.  în zilele următoare au fost găsite alte 2 cadavre, bilanțul final al morților fiind de 26.  Unele dintre probele fizice (corpurile victimelor și mașina) au fost examinate de experți francezi. Au descoperit semne de utilizare a 30 mm și 45 mm obuze puternic explozive, precum și grenade VOG-17 și VOG-25 .

Răpirea și torturarea civililor 
La 22 martie, organizația non-profit Reporters Without Borders a raportat că forțele ruse au capturat un fixator și interpret ucrainean pentru Radio France pe 5 martie, în timp ce acesta se îndrepta acasă, într-un sat din centrul Ucrainei . A fost ținut captiv timp de nouă zile și a fost supus la șocuri electrice, loviri cu o bară de fier și o execuție simulată.    La 25 martie, Reporterii Fără Frontiere a declarat că forțele ruse au amenințat, răpit, reținut și torturat mai mulți jurnaliști ucraineni în teritoriile ocupate.   Tortura este interzisă atât de articolul 32 din Convenția a patra de la Geneva, cât și de articolul 2 din Convenția Națiunilor Unite împotriva torturii .  

În aprilie , Human Rights Watch a vizitat 17 sate din regiunea Kîiv și regiunea Cernihiv care au fost sub ocupație rusă de la sfârșitul lunii februarie până în martie 2022. Organizația pentru drepturile omului a investigat 22 de execuții sumare, 9 crime ilegale, 6 dispariții forțate și 7 cazuri de tortură. Martorii au raportat că soldații ruși au bătut deținuții, au folosit șocuri electrice și au efectuat simulari de execuții pentru a-i constrânge să furnizeze informații.  Douăzeci și unu de civili au descris arestarea ilegală în condiții inumane și degradante. 

La 4 aprilie, Dementii Bilîi, șeful departamentului regional Herson al Comitetului Alegătorilor Ucrainei, a declarat că forțele de securitate ruse „bat, torturau și răpesc” civili în regiunea Herson din Ucraina. El a adăugat că martorii oculari au descris „zeci” de percheziții și detenții arbitrare, care au dus la un număr necunoscut de persoane răpite.  Cel puțin 400 de locuitori dispăruseră până pe 16 martie, primarul și viceprimarul orașului Skadovsk fiind răpiți de bărbați înarmați.  O scrisoare scursă descrie planurile Rusiei de a declanșa o „mare teroare” pentru a suprima protestele care au loc în Herson, afirmând că oamenii „ar trebui să fie luați din casele lor în miezul nopții”. 

Soldații ruși au fost, de asemenea, acuzați de crime, torturi și bătăi ale civililor din Borodianka în timpul retragerii  

Ucrainenii care au evadat din Hersonul ocupat pe teritoriul controlat de ucraineană au oferit mărturii despre tortură, abuz și răpire de către forțele ruse din regiune. O persoană din Bilozerka din regiunea Herson a furnizat dovezi fizice că a fost torturată de ruși și a descris bătăi, electrocutări, execuții simulate, strangulare, amenințări cu uciderea membrilor familiei și alte forme de tortură. 

O investigație a BBC a adunat dovezi ale torturii, care, pe lângă bătăi, au inclus și electrocutări și arsuri la mâini și picioare ale oamenilor. Un medic care a tratat victimele torturii din regiune a raportat: „Unele dintre cele mai grave au fost urme de arsuri pe organele genitale, o împușcătură în capul unei fete care a fost violată și arsuri cauzate de fier pe spatele și stomacul unui pacient. Pacientul mi-a spus că două fire de la o baterie de mașină i-au fost atașate la vintre și i s-a spus să stea pe o cârpă umedă”. Pe lângă BBC, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului Human Rights Watch din Ucraina a raportat despre torturi și „dispariții” efectuate de forțele de ocupație ruse în regiune. Un locuitor a declarat: „În Herson, acum oamenii dispar tot timpul (...) este un război, doar că această parte este fără bombe”. 

Primarul ucrainean ales al Hersonului a întocmit o listă cu peste 300 de persoane care au fost răpite de forțele ruse la 15 mai 2022. Potrivit The Times, în clădirea care găzduiește autoritățile ruse de ocupație, țipetele celor torturați se auzeau frecvent pe coridoare. 

La 22 iulie , Human Rights Watch a publicat un raport care documenta 42 de cazuri de tortură, detenție ilegală și dispariție forțată a civililor în zonele ocupate de ruși din regiunile Herson și Zaporijie .  Martorii au descris tortura prin bătăi prelungite și șocuri electrice care au cauzat răni, inclusiv oase rupte, dinți rupti, arsuri grave, comoții, tăieturi și vânătăi. Ei au mai descris că au fost ținuți legați la ochi și încătușați pe toată durata detenției și au fost eliberați numai după ce au semnat declarații sau au înregistrat videoclipuri în care se angajează să coopereze sau îi îndeamnă pe alții să coopereze cu forțele ruse.  Oficialii ucraineni au estimat că cel puțin 600 de persoane au fost dispărute forțat în regiunea Herson de la invazia rusă.

Profesorii din zonele ocupate de rusi au fost forțati de armata sa predea in limba rusa si au fost torturati pentru ca foloseau ucraineana .

Camerele de tortură rusești

Regiunea Kîiv 
La 4 aprilie, Biroul Procurorului General al Ucrainei a declarat că poliția din regiunea Kîiv a găsit o „camera de tortură” în subsolul unui sanatoriu pentru copii din Bucea. Subsolul conținea cadavrele a cinci bărbați cu mâinile legate la spate. Anunțul a fost însoțit de mai multe fotografii postate pe Facebook.

Regiunea Sumî 
La mijlocul lunii aprilie 2022 , The Independent a obținut numeroase mărturii ale supraviețuitorilor unei camere de tortură rusești din Trostianeț, regiunea Sumî. Potrivit martorilor, cel puțin opt civili au fost ținuți într-un subsol al unei gări, unde au fost torturați, înfometați, supuși unor simulari de execuții, forțați să stea în propriile excremente, electrocuți, dezbrăcați și amenințați cu viol și mutilare genitală. . Cel puțin un prizonier a fost bătut până la moarte de gardienii ruși care le-au spus prizonierilor „Toți ucrainenii trebuie să moară”. Doi erau încă dispăruți la momentul raportării. Un prizonier a primit șocuri electrice la cap până când i-a implorat pe soldații ruși să-l omoare. Numeroase cadavre, mutilate până la punctul în care au fost de nerecunoscut, au fost descoperite de anchetatori în zona din jurul orașului.

Regiunea Harkiv 
După contraofensiva de succes a Ucrainei din 2022, care a eliberat o serie de așezări și sate din regiunea Harkiv de sub ocupația rusă,  autoritățile au descoperit camere de tortură care au fost folosite de trupele ruse în timpul controlului zonei.

În orașul Balakliia, pe care rușii l-au ocupat timp de șase luni, specialiști în criminalistică, activiști pentru drepturile omului, experți în drept penal și anchetatori ucraineni au găsit dovezi ample de crime de război și tortură. În timpul ocupației ruse, trupele au folosit o clădire cu două etaje numită „BalDruk” (după o fostă firmă de editură care avea un birou acolo înainte de război) ca închisoare și centru de tortură. Rușii au folosit și clădirea secției de poliție de vizavi pentru tortură. Aproximativ 40 de persoane au fost reținute în camerele de tortură în timpul ocupației și supuse diferitelor forme de violență, inclusiv electrocutări, bătăi și mutilări. Cel puțin câțiva prizonieri ucraineni au murit în urma torturii.   O altă cameră de tortură rusă a fost găsită în satul eliberat Kozacea Lopan, situat la gara locală.  

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că peste zece camere de tortură, împreună cu gropi comune, au fost descoperite în zonele Harkiv eliberate de trupele ucrainene.   Zelenskii a mai spus: „Pe măsură ce ocupanții au fugit, au aruncat și dispozitivele de tortură”.  Procuratura Regională din Harkiv a declarat că „Reprezentanții Federației Ruse au creat o pseudo-agenție de aplicare a legii, în subsolul căreia a fost înființată o cameră de tortură, unde civilii erau supuși torturii inumane”.  Procurorii ucraineni au deschis anchete cu privire la utilizarea de către Rusia a camerelor de tortură. 

În Izium, jurnaliștii de la Associated Press au găsit zece locuri de tortură. O investigație a constatat că atât civilii ucraineni, cât și prizonierii de guerra erau „de rutină” supuși torturii. Cel puțin opt bărbați au fost uciși în timpul torturii.  

Între sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, Human Rights Watch a intervievat peste 100 de locuitori din Izium. Aproape toți au declarat că au membri ai familiei sau prieteni care au fost torturați, iar cincisprezece persoane au spus că au fost torturați ei înșiși; Supraviețuitorii au descris tortura prin administrarea de șocuri electrice, waterboarding, bătăi severe, amenințări cu arme de foc și forțat să mențină poziții de stres pentru perioade lungi de timp.  Rezidenții au afirmat că rușii au vizat anumite persoane și că aveau deja liste cu acei localnici care erau în armată, familiile militarilor sau oamenii care erau veterani ai războiului din Donbas .  Ei au mai spus că atunci când selectează victimele vor teroriza locuitorii orașului, percheziționându-le public. 

Până în octombrie, nu mai puțin de 10 locuri de tortură au fost identificate în orașul cu aproximativ 46.000 de locuitori.

Regiunea Zaporijie 
În iulie 2022, The Guardian a raportat despre camerele de tortură din regiunea Zaporijie ocupată de ruși pe baza mărturiei unui băiat de 16 ani care a fost ținut într-una dintre ele, începând din aprilie. Băiatul a fost arestat de soldații ruși în timp ce încerca să părăsească orașul ocupat Melitopol, deoarece avea un videoclip pe telefon de pe rețelele de socializare, în care soldații ruși exprimau atitudini defetiste față de invazia Rusiei. A fost ținut într-o închisoare temporară din Vasylivka . Conform mărturiei sale, el a văzut încăperi în care au avut loc torturi, precum și pete de sânge și bandaje îmbibate și a auzit țipetele oamenilor torturați. Tortura a implicat șocuri electrice și bătăi și ar putea dura câteva ore.

Utilizarea scuturilor umane 
Potrivit Human Rights Watch, atât armatele ruse, cât și cele ucrainene și-au bazat forțele în zone populate fără a evacua mai întâi rezidenții, expunându-i astfel la riscuri inutile.  La 29 iunie, și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la forțele armate ruse și grupurile armate pro-ruse, precum și forțele ucrainene care au preluat poziții în apropierea obiectelor civile fără a lua măsuri pentru protejarea civililor.  Agenția pentru drepturile omului a primit rapoarte despre utilizarea scuturilor umane, care implică utilizarea intenționată a civililor pentru a imune anumite obiective militare la atacuri.

Forțele rusești 
ABC News și The Economist au raportat că soldații ruși au folosit peste 300 de civili ucraineni ca scuturi umane în Iahidne între 3 și 31 martie. Forțele ruse foloseau satul ca bază pentru a ataca orașul din apropiere Cernihiv și înființaseră o tabără militară majoră în școala locală. Timp de 28 de zile, 360 de civili ucraineni, inclusiv 74 de copii și 5 persoane cu dizabilități, au fost ținuți captivi în condiții inumane în subsolul școlii, în timp ce zonele din apropiere erau atacate de forțele ucrainene.  Subsolul era supraaglomerat, fără toalete, apă și ventilație. Zece bătrâni au murit ca urmare a condițiilor proaste de detenție. Relatările martorilor raportează cazuri de tortură și omor.    Potrivit OHCHR, ceea ce s-a întâmplat la școala din Iahidne sugerează că forțele armate ruse foloseau civili pentru a-și imune baza la atacuri militare, în timp ce îi supuneau tratamentului inuman și degradant. 

BBC și The Guardian au găsit „dovezi clare” ale utilizării civililor ucraineni ca scuturi umane de către trupele ruse în zona de lângă Kîiv după retragerea Rusiei de la 1 aprilie, citând relatări ale martorilor oculari de la locuitorii din Bucea și din satul din apropiere Ivankiv și dintre locuitorii satului Obuhovici, în apropiere de granița cu Belarus, trupele ruse au fost acuzate că au folosit civili ca scuturi umane, deoarece au fost atacați de soldații ucraineni. Mai mulți martori au raportat că, pe 14 martie, soldații ruși au mers din ușă în ușă, au adunat aproximativ 150 de civili și i-au închis în școala locală, unde au fost folosiți ca protecție pentru forțele ruse.  

Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat că utilizarea de către Rusia a centralelor nucleare pentru operațiuni militare active echivalează cu utilizarea scuturilor umane, citând rapoarte conform cărora forțele ruse trăgeau asupra ucrainenilor din site-uri nucleare.

Forțele ucrainene 
De la începutul invaziei,  Rusia a acuzat în mod repetat Ucraina că folosește scuturi umane, o afirmație care este considerată de către observatori terți ca fiind lipsită de temei.  Savanții Michael N. Schmitt, Neve Gordon și Nicola Perugini au respins aceste afirmații ca încercări de a transfera vina pentru moartea civililor asupra Ucrainei.

Amplasarea obiectivelor militare în apropierea obiectelor civile 
Atât armata rusă, cât și cea ucraineană au fost acuzate de încălcarea dreptului internațional umanitar prin localizarea obiectivelor militare în zone dens populate, fără a îndepărta civilii în zone mai sigure.   Dreptul internațional umanitar cere tuturor părților implicate în conflict să evite, în măsura în care este fezabil, „localizarea obiectivelor militare în interiorul sau în apropierea zonelor dens populate”  și le cere „să îndepărteze persoanele și obiectele civile aflate sub controlul său din vecinătatea obiectivelor militare”. ".  Spre deosebire de utilizarea scuturilor umane, aceste tactici de luptă nu implică utilizarea prezenței civililor pentru a face anumite zone imune la operațiunile militare. 

La 29 iunie, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ocuparea forțelor armate ruse și ucrainene în apropierea bunurilor civile fără a lua măsuri pentru protejarea civililor. Agenția pentru drepturile omului a primit, de asemenea, rapoarte despre utilizarea scuturilor umane .  OHCHR a documentat consecințele acestor tactici de luptă în cazul unei case de îngrijire din Stara Krasnianka unde armata ucraineană a instalat o poziție de tragere fără a evacua mai întâi rezidenții și în cazul unei școli din Iahidne, unde 360 de locuitori, inclusiv 74 de copii. au fost ținuți prizonieri de forțele ruse timp de aproape o lună.  Preocupări similare au fost ridicate și de un raport publicat la 20 iulie de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa  și de Human Rights Watch la 21 iulie. 

La 4 august, Amnesty International a raportat că a găsit dovezi că forțele ucrainene au pus în mod repetat civili în pericol prin stabilirea de baze și poziții de tragere în zone rezidențiale populate, inclusiv școli și spitale; unele zone se aflau la kilometri depărtare de linia frontului și, potrivit Amnesty International, armata ucraineană dispunea de locații alternative.  Între aprilie și iulie, cercetătorii Amnesty International au găsit dovezi că obiectivele militare ucrainene au fost plasate în zone rezidențiale din 19 orașe și sate din regiunile Harkiv, Donbas și Mîkolaiv. Secretarul general al Amnesty International, Agnès Callamard, a declarat că există „un model de forțe ucrainene care pun în pericol civilii și încalcă legile războiului atunci când aceștia operează în zone populate”.  Raportul Amnesty a stârnit indignare semnificativă în Ucraina și Occident , iar Oksana Pokalciuk, șefa Amnesty International în Ucraina, a demisionat din funcție și a părăsit organizația în semn de protest față de publicarea raportului.  Raportul Amnesty a fost criticat de experți militari și juridici precum John Spencer, specialist în studii de război urban, care a afirmat că sfătuirea forțelor ucrainene să nu se afle în zonele urbane nu are sens, deoarece circumstanțele războiului impun acest lucru.    Investigatorul Națiunilor Unite pentru crime de război, Marc Garlasco, a declarat că raportul Amnesty a greșit legea și, de asemenea, că Ucraina depune eforturi pentru a proteja civilii, inclusiv pentru a-i ajuta să se mute. 

La mijlocul lunii octombrie 2022, Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Ucraina a publicat un raport care includea constatări că atât forțele ruse, cât și cele ucrainene „și-au desfășurat mijloacele și trupele militare în moduri care pot pune în pericol civilii”.

Violența sexuală 
Potrivit experților și oficialităților ucrainene, există indicii că violența sexuală a fost tolerată de comandamentul rus și folosită într-un mod sistematic și intenționat ca armă de război.    După retragerea Rusiei din zonele de la nord de Kîiv, a existat „un număr tot mai mare de dovezi” de viol, tortură și ucidere sumară de către forțele ruse provocate civililor ucraineni, inclusiv violuri în grup comise sub amenințarea armei și violuri comise în fața copiilor. 

În martie 2022, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina a subliniat riscurile crescute de violență sexuală și riscul de subraportare de către victimele din țară.  La începutul lunii iunie, Misiunea de Monitorizare a primit rapoarte cu privire la 124 de episoade de violență sexuală legată de conflicte comise împotriva femeilor, fetelor, bărbaților și băieților în diferite orașe și regiuni ucrainene. Presupușii criminali au fost din rândurile forțelor armate separatiste ruse și pro-ruse în 89 de cazuri și din civili sau persoane neidentificate de pe teritoriul controlat de forțele armate ruse în 2 cazuri.  

La sfârșitul lunii martie, Procurorul General al Ucrainei a deschis o anchetă în cazul unui soldat rus care a ucis un civil neînarmat și apoi i-a violat în mod repetat soția. Incidentul ar fi avut loc pe 9 martie în Șevcenkove, un sat din afara Kîivului.  Victima a povestit că doi soldați ruși au violat-o în mod repetat după ce și-au ucis soțul și câinele familiei, în timp ce fiul ei de patru ani s-a ascuns în cazanul casei. Contul a fost publicat pentru prima dată de The Times of London.   Purtătorul de cuvânt al Rusiei, Dmitri Peskov, a respins acuzația ca fiind o minciună.  Autoritățile ucrainene au spus că de la începutul invaziei din februarie 2022 au apărut numeroase rapoarte de agresiune sexuală și viol din partea trupelor ruse  Deputatul ucrainean Maria Mezentseva a spus că aceste tipuri de cazuri au fost subraportate și că există multe alte victime.  Meduza a publicat o relatare detaliată a aceluiași viol (și a altuia) la Bogdanivka și a evenimentelor din jur. 

Într-un alt incident raportat, un soldat rus a intrat într-o școală din satul Mala Rohan unde se adăposteau civili și a violat o tânără ucraineană. Human Rights Watch a raportat că femeia a fost amenințată și violată în mod repetat de un soldat rus care și-a tăiat obrazul, gâtul și părul.  Potrivit declarațiilor martorilor, sătenii i-au informat pe ofițerii ruși responsabili cu ocuparea satului despre incident, care l-au arestat pe făptuitor și le-au spus că acesta va fi executat sumar.  Ministrul ucrainean de externe Dmîtro Kuleba a declarat că soldații ruși au comis „numeroase” violuri împotriva femeilor ucrainene. Potrivit bazei de date Sexual Violence in Armed Conflict, violența sexuală din partea forțelor ruse a fost raportată în trei din șapte ani de conflict din 2014 în estul Ucrainei. 

Un raport publicat de The Kyiv Independent a inclus o fotografie și informații despre un bărbat și două sau trei femei goale sub o pătură ale cărei trupuri soldații ruși au încercat să le ardă pe marginea unui drum înainte de a fuge.  Oficialii ucraineni au spus că femeile au fost violate și cadavrele arse.  Human Rights Watch a primit rapoarte despre alte incidente de viol în regiunea Cernihiv și Mariupol.  ABC News a raportat în aprilie 2022 că „violuri, împușcături și o execuție fără sens” au avut loc în satul Berestianka de lângă Kîiv, menționând un incident specific în care un bărbat ar fi fost împușcat de soldații ruși pe 9 martie după ce a încercat să-i împiedice să-și violeze. soție și o prietenă. 

La 12 aprilie 2022, BBC News a intervievat o femeie de 50 de ani dintr-un sat 70. km vest de Kîiv, care a spus că a fost violată sub amenințarea armei de un cecen aliat cu Forțele Armate Ruse. O femeie în vârstă de 40 de ani a fost violată și ucisă de același soldat, conform vecinilor, lăsând ceea ce BBC News a descris drept o „scenă tulburătoare a crimei”. Poliția a exhumat cadavrul bărbatului de 40 de ani a doua zi după vizita BBC News .  Un raport al The New York Times relata că o femeie ucraineană a fost răpită de soldații ruși, ținută într-o pivniță ca sclavă sexuală și apoi executată.  La 3 iunie, reprezentantul special al Națiunilor Unite pentru violența sexuală în conflicte, Pramila Patten, a declarat Consiliului de Securitate al ONU că zeci de atacuri sexuale violente împotriva femeilor și fetelor au fost raportate la biroul ONU pentru drepturile omului și, probabil, multe alte cazuri nu au fost raportate. fost raportat. Ea a mai spus că țara se transformă într-o „criză a traficului de persoane”. 

Începând cu 5 iulie, Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina a verificat 28 de cazuri de violență sexuală legată de conflict, inclusiv viol, viol în grup, tortură, dezbrăcat public forțat și amenințări cu violență sexuală. OHCHR a raportat că 11 cazuri, inclusiv viol și viol în grup, au fost comise de forțele armate ruse și de forțele de ordine.   În plus, din cauza comunicării limitate, în special cu zonele aflate sub control rusesc sau separatist (cum ar fi Mariupol) și orașele contestate, o barieră majoră în calea verificării cazurilor rămâne accesul, numărul exact de cazuri de violență sexuală a fost dificil de urmărit sau de răspuns. la în timp util.  Rapoartele de violență sexuală au fost raportate autorităților ucrainene și internaționale, oficialilor de aplicare a legii și personalului mass-media, pe măsură ce trupele ruse s-au retras. 

O femeie în vârstă de 52 de ani a fost luată de soldații ruși în Izium ocupată și violată în mod repetat, în timp ce soțul ei a fost bătut. Ea, împreună cu soțul ei, a fost arestată la 1 iulie și a fost dusă într-o magazie mică care a servit drept cameră de tortură. Soldații ruși au pus pungi peste cap și i-au amenințat, după care au dezbrăcat-o cu forța, au bâjbâit-o și i-au spus că vor trimite fotografii cu activitatea membrilor familiei ei pentru a-i umili pe ea și pe ei. Femeia a fost apoi violată în mod repetat de către comandantul unității în următoarele trei zile, în timp ce simultan ceilalți soldați ruși și-au bătut soțul într-un garaj din apropiere. Violatorul îi descrie apoi soțului agresiunea. Ea a încercat să se sinucidă prin spânzurare, dar nu a reușit. Ulterior, soldații ruși au torturat-o cu șocuri electrice și au umilit-o. Comandantul rus a obținut și numărul de bancă al femeii și a sustras fondurile din contul ei. Femeia și soțul ei au fost eliberați pe 10 iulie, când au fost aruncați cu ochii legați de ruși într-o benzinărie din apropiere. Au reușit să evadeze pe teritoriul ucrainean și, după ce Izium a fost eliberat în septembrie, s-au întors acasă. 

La sfârșitul lunii septembrie 2022, un grup de anchetatori de la Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina  a lansat o declarație în care spunea că comisia a „documentat cazuri în care copiii au fost violați, torturați și deținuți ilegal”. și le-a etichetat drept crime de război. Același raport face referire, de asemenea, la copii uciși și răniți de atacurile fără discernământ ale Rusiei, precum și separarea forțată de familie și răpirea.

Deportări 
Potrivit oficialilor ucraineni și a doi martori, forțele ruse au deportat cu forță mii de rezidenți din Ucraina în Rusia în timpul asediului lui Mariupol .    La 24 martie, Ministerul de Externe al Ucrainei a susținut că armata rusă a deportat cu forța aproximativ 6.000 de locuitori ai Mariupolului pentru a-i folosi drept „ostatici” și a pune mai multă presiune asupra Ucrainei.   Potrivit Ministerului rus al Apărării, locuitorii din Mariupol aveau o „alegere voluntară” dacă să evacueze pe teritoriul controlat de ucraineană sau rusă și că până la 20 martie aproximativ 60.000 de locuitori din Mariupol au fost „evacuați în Rusia”. Human Rights Watch nu a putut verifica aceste conturi. 

Ambasada SUA la Kîiv a citat ministerul de externe ucrainean care a susținut că 2.389 de copii ucraineni au fost îndepărtați ilegal din autoproclamatele republici Donețk și Luhansk și duși în Rusia.  

La 24 martie, ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului a declarat că peste 402.000 de ucraineni au fost duși cu forța în Rusia, inclusiv aproximativ 84.000 de copii.   Autoritățile ruse au declarat că peste 384.000 de persoane, inclusiv peste 80.000 de copii, au fost evacuate în Rusia din Ucraina și din autoproclamatele republici Donețk și Luhansk. 

Deportarea popoarelor protejate, cum ar fi civilii în timpul războiului, este interzisă de articolul 49 din Convenția a patra de la Geneva .  La 7 iunie, specialistul Human Rights Watch Tania Lokșina a subliniat acest aspect, reiterând că acea deportare forțată împotriva voinței oamenilor a fost ea însăși o crimă de război și a cerut Rusiei să oprească această practică. În plus, Human Rights Watch și Harkiv Human Rights Protection Group au raportat cazuri în care refugiații au fost intimidați și presați să implice personalul Forțelor Armate ale Ucrainei pentru crime de război în timpul sesiunilor de interogare lungi, inclusiv atacul aerian al teatrului Mariupol .

Detenție arbitrară, dispariție forțată și luare de ostatici 
Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina a confirmat că, în prima lună a invaziei, a documentat detenția arbitrară în teritoriile ocupate rusești a 21 de jurnaliști și activiști ai societății civile, dintre care nouă ar fi fost deja eliberați.    Misiunea de Monitorizare a Drepturilor Omului a verificat, de asemenea, arestarea și detenția a 24 de funcționari publici și funcționari publici ai autorităților locale, inclusiv trei primari, de către forțele armate ruse și grupurile armate afiliate din autoproclamatele republici Luhansk și Donețk .  

Dreptul internațional umanitar permite internarea civililor în conflicte armate numai atunci când aceștia reprezintă individual o amenințare pentru securitate   și toate persoanele deținute al căror statut de prizonier de război (PoW) este pus sub semnul întrebării trebuie să fie tratate ca prizonieri de război în conformitate cu prevederile Convenția de la Geneva până la stabilirea statutului acestora.  Rapoartele despre civili dispăruți sunt răspândite în satele de la vest de Kîiv, deoarece trupele ruse s-au retras în zonă, cu o mare majoritate bărbați. O femeie din Mahariv le-a spus reporterilor că a văzut soldații ruși forțându-și ginerele sub amenințarea armei să plece din casa lor cu trupele și nu a mai fost văzut de atunci. Un alt bărbat a dispărut în Șptkî, în timp ce încerca să livreze benzină unui prieten, doar cu mașina sa arsă și plină de gloanțe, găsită mai târziu de trupele ucrainene. 

La 5 iulie, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a documentat 270 de cazuri de detenție arbitrară și de dispariție forțată a civililor, dintre care opt au fost găsiți morți. OHCHR a informat Consiliul pentru Drepturile Omului că detenția arbitrară a civililor a devenit „larg răspândită” pe teritoriul controlat de forțele ruse și de grupurile armate afiliate. OHCHR a mai raportat că, de la începutul invaziei, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Poliția Națională au arestat peste o mie de susținători pro-ruși și că 12 cazuri ar putea echivala cu o dispariție forțată de către organele de drept ucrainene.  

Până la 15 mai, 62 de victime (44 bărbați și 18 femei) ale dispariției forțate au fost eliberate de grupurile armate afiliate Rusiei și Rusiei. De cele mai multe ori victimele au fost eliberate în timpul „schimburilor de prizonieri” dintre Rusia și Ucraina.  Potrivit OHCHR, astfel de schimburi ar putea constitui cazuri de luare de ostatici, care în conflicte armate echivalează cu o crimă de război, dacă eliberarea civililor deținuți ar fi fost condiționată de forțele ruse de eliberarea de către Ucraina a prizonierilor de război ruși.

Conscripția forțată 
La sfârșitul lunii februarie, civilii ucraineni au fost forțați să se alăture forțelor separatiste pro-ruse din autoproclamatele republici populare Luhansk și Donețk.  Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a documentat cazuri de persoane duse cu forța la punctele de adunare unde au fost recrutate și trimise imediat în prima linie. Erau bărbați care lucrau în sectorul public, inclusiv în școli, precum și oameni opriți pe stradă de reprezentanții „comisariatelor” locale.  După cum a reamintit de OHCHR, obligarea civililor să servească în grupuri armate afiliate unei puteri ostile poate constitui o încălcare gravă a legilor și obiceiurilor dreptului internațional umanitar și constituie o crimă de război în conformitate cu articolul 8 din Statutul de la Roma al CPI. OHCHR și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la cazul unor recruți forțați care au fost urmăriți penal de autoritățile ucrainene, în ciuda imunității lor de combatanți în temeiul dreptului conflictelor armate.

Tabere de filtrare 
Evacuații de la Mariupol și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul pe care trupele ruse le acordă evacuaților din Mariupol printr-o tabără de filtrare rusă, care ar fi folosită pentru a găzdui civili înainte de a fi evacuați. Lagăre similare au fost comparate de oficialii ucraineni cu „lagărele de concentrare moderne”. Refugiații au raportat torturi și ucideri atunci când erau procesați prin lagăre de filtrare, în special în Mariupol.   Acestea includ bătăi, electrocutări și sufocarea oamenilor cu pungi de plastic deasupra capului. 

Refugiaților li s-au luat amprentele, au fost fotografiați din toate părțile și au fost percheziționați telefoanele, iar oricine despre care se credea că este un „nazist ucrainean” a fost dus la Donețk pentru interogatoriu. De asemenea, ei le-au spus reporterilor că lipsesc cele de bază și că majoritatea evacuărilor au forțat refugiații în Rusia.    

La 5 iulie, OHCHR și-a exprimat îngrijorarea cu privire la locul și tratamentul celor care nu au trecut de procesul de filtrare, care au fost posibil reținuți în locuri necunoscute cu risc ridicat de a fi supuși torturii și relelor tratamente.

Răpirea copiilor ucraineni 
Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au răpit și peste 121.000 de copii ucraineni și i-au deportat în provinciile din estul Rusiei. Părinții unora dintre acești copii au fost uciși de armata rusă. Duma de stat rusă a elaborat o lege care ar oficializa „adopția” acestor copii.  Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a declarat că există „o amenințare flagrantă de adopție ilegală de copii ucraineni de către cetățenii ruși fără a respecta toate procedurile necesare stabilite de legislația Ucrainei”. și a cerut organismelor Națiunilor Unite să intervină pentru ca copiii să fie returnați în Ucraina  La 1 iunie, președintele ucrainean Zelenski a acuzat Rusia că a deportat cu forța peste 200.000 de copii din Ucraina, inclusiv orfani și copii separați de familia lor. Potrivit lui Zelenski, aceasta echivalează cu o „crimă de război odioasă” și o „politică penală”, al căror obiectiv „nu este doar să fure oameni, ci să îi facă pe deportați să uite de Ucraina și să nu se mai poată întoarce”.

Tratamentul prizonierilor de război

Prizonieri de război ruși

Tortura prizonierilor de război ruși în Mala Rohan 
După cum a documentat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, membrii forțelor armate ucrainene au împușcat picioarele a trei soldați ruși capturați și au torturat soldații ruși care au fost răniți.  Este posibil ca incidentul să fi avut loc în seara zilei de 25 martie la Mala Rohan, la sud-est de Harkiv, într-o zonă recent recucerită de trupele ucrainene,   și a fost raportat pentru prima dată în urma publicării pe rețelele de socializare a unui videoclip de autor necunoscut între 27 martie și 28 martie.  Videoclipul înfățișează un număr de soldați întinși la pământ; mulți par să sângereze din cauza rănilor de la picioare și sunt chestionați de răpitorii lor. Trei prizonieri sunt scoși dintr-un vehicul și împușcați în picior cu o pușcă.  Ca caz de execuție sumară și tortură a prizonierilor de război, incidentul se califică drept crimă de război .

Execuția soldaților ruși capturați 
La 6 aprilie, a fost postat pe Telegram un videoclip care arată aparent trupe ucrainene ale Legiunii georgiane executând soldați ruși capturați.  Videoclipul a fost verificat de The New York Times și de Reuters .   Un soldat rus rănit se pare că a fost împușcat de două ori de un soldat ucrainean în timp ce zăcea pe pământ. Trei soldați ruși morți, inclusiv unul cu o rană la cap și mâinile legate la spate, au fost arătați lângă soldat. Videoclipul părea să fi fost filmat pe un drum la nord de satul Dmîtrivka, la șapte mile sud de Bucea . 

Comandantul Legiunii Georgiane, Mamuka Mamulașvili, a recunoscut că uciderea prizonierilor de război ruși a fost făcută sub propriile ordine de către o patrulă a Legiunii Georgiane.  Într-un interviu publicat de canalul YouTube al omului de afaceri rus dizident Mihail Hodorkovski, acesta a spus despre tratamentul prizonierilor ruși: „Uneori îi legăm mâini și picioare. Vorbesc în numele Legiunii georgiane, nu vom lua niciodată prizonieri ruși.”  Mamoulașvili nu a justificat nici un loc pentru soldații ruși ca răspuns la masacrul de la Bucea . 

Mamuka Mamulașvili a negat, de asemenea, acuzațiile de crime de război ale Legiunii Georgiane , declarând că videoclipul nu prezintă membri ai Legiunii. 

Ministrul ucrainean de externe Dmîtro Kuleba  și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski au condamnat crimele de război și au promis o anchetă; unii oficiali au luat pozitii mai putin clare.

Prizonieri de război ucraineni

Executarea soldaților ucraineni predați 
La o reuniune conform formulei Arria a Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul general al SUA pentru justiția penală globală, Beth Van Schaack, a declarat că autoritățile americane au dovezi că soldații ucraineni care se predau au fost executați de armata rusă la Donețk .   Un soldat ucrainean care a fost arătat printre prizonieri într-un videoclip rusesc pe 20 aprilie, a fost confirmat decesul câteva zile mai târziu. 

Relatările martorilor oculari și un videoclip filmat de o cameră de securitate oferă dovezi că, la 4 martie, parașutiștii ruși au executat cel puțin opt prizonieri de război ucraineni la Bucea. Victimele erau locuitori locali care s-au alăturat forțelor de apărare cu puțin timp înainte de a fi uciși.

Condamnare la moarte împotriva soldaților străini care servesc în forțele armate ucrainene 
În urma unui proces de către Curtea Supremă a Republicii Populare Donețk, trei membri născuți în străinătate ai forțelor armate ucrainene, Aiden Aslin, Șaun Pinner și Brahim Saadoun, au fost declarați mercenari și condamnați la executare de către un pluton de execuție .  Aslin și Pinner, originari din Anglia, slujeau în armata ucraineană din 2018 , în timp ce Saadoun venise în 2019 din Maroc pentru a studia la Kîiv,  fiind înrolat în noiembrie 2021.  Sentința a fost descrisă ca fiind ilegală, deoarece inculpații se califică drept prizonieri de război în conformitate cu Convențiile de la Geneva și nu au fost acuzați de comiterea vreunei crime de război. 

La 10 iunie, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a condamnat condamnările la moarte și procesul. Un purtător de cuvânt al organizației a declarat că „astfel de procese împotriva prizonierilor de război echivalează cu o crimă de război”  și a subliniat că, potrivit comandamentului șef al Ucrainei, toți inculpații făceau parte din forțele armate ucrainene și, prin urmare, nu ar trebui să aibă au fost considerați mercenari. Purtătorul de cuvânt al OHCHR și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la corectitudinea procesuală, afirmând că „din 2015, am observat că așa-numita justiție din aceste republici autonome nu a respectat garanțiile esențiale ale unui proces echitabil, cum ar fi audierile publice, independența, imparțialitatea instanțe și dreptul de a nu fi obligat să depună mărturie”. 

Asociația Internațională a Avocaților a emis o declarație în care spune că „orice implementare a pedepsei cu moartea „pronunțată” va fi un caz evident de ucidere simplă a lui Aiden Aslin, Șaun Pinner și Brahim Saaudun și considerată o crimă de război internațională. Orice făptuitor (oricine este implicat în așa-numita „instanță” DPR și oricine a conspirat pentru a executa această decizie) vor fi considerați criminali de război”, subliniind, de asemenea, că nici legea rusă, nici cea ucraineană nu permite pedeapsa cu moartea. 

La 12 iunie, liderul Republicii Populare Donețk, Denis Pușilin, a reiterat că separatiștii nu i-au văzut pe trio drept prizonieri de război, ci mai degrabă ca pe oameni care au venit în Ucraina pentru a ucide civili pentru bani, adăugând că nu vede niciun motiv pentru a modifica sau atenua sentințele. .  Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a acuzat trio-ul de fascism, reiterând că merită pedeapsa cu moartea. El a adăugat că forțele armate ucrainene comit crime împotriva umanității și sunt controlate de un regim neonazist la Kîiv. 

La 17 iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis o suspendare de urgență a execuției lui Saadoun Brahim. Acesta a subliniat că Rusia este încă obligată să urmeze hotărârile instanței.   La începutul lunii iunie, Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care pune capăt jurisdicției instanței din Rusia, dar aceasta nu fusese încă semnată în lege. 

La 8 iulie, RPD a anulat moratoriul asupra pedepsei cu moartea.

Torturarea prizonierilor ucraineni 
La 22 iulie, Human Rights Watch a documentat tortura a trei prizonieri de război ucraineni, membri ai Forțelor de Apărare Teritorială, și moartea a doi dintre aceștia în zonele ocupate din regiunile Herson și Zaporijie .

Castrarea și uciderea unui prizonier ucrainean în Prîvillia 
La 28 iulie, pe rețelele de socializare ruse a fost postat un videoclip care arată un soldat rus care castrează un prizonier de război ucrainean, care este legat și călușat, cu un tăietor de cutii.  A doua zi, a fost postat un videoclip de continuare cu posibil aceiași soldați în care au lipit gura prizonierului de război cu bandă neagră, i-au plasat capul în fața organelor genitale tăiate și l-au împușcat în cap. După aceea, soldații ruși au început să apuce cadavrul prizonierului de război cu frânghii legate de picioarele lui.  

La 5 august, grupul Bellingcat a raportat că videoclipurile au fost localizate în Sanatoriul Prîvillia, situat în Prîvillia, regiunea Luhansk, și l-a intervievat pe autorul aparent prin telefon.  O mașină albă marcată cu un Z – o desemnare care marchează vehiculele militare rusești și un simbol militarist folosit în propaganda rusă – poate fi văzută și în videoclip; aceeași mașină poate fi văzută și în videoclipurile anterioare, oficiale lansate de canalele rusești, ale luptătorilor Ahmat de la uzina Azot în timpul capturarii rusești a Severodonețk .  Prîvillia fusese capturată și ocupată de ruși de la începutul lunii iulie.  Bellingcat i-a identificat pe soldații implicați, inclusiv pe principalul făptuitor (un locuitor din Tuva ), care purta o pălărie neagră distinctă cu boruri largi, ca membri ai unității Ahmat, o formațiune paramilitară cecenă kadîrovite care luptă pentru ruși în războiul din Ucraina. Ancheta a mai indicat că videoclipul nu conținea nicio dovadă de manipulare sau editare.

Jefuirea 
Jefuirea este o crimă de război conform mai multor tratate.  Supraviețuitorii Masacrului de la Bucea, discutând cu Human Rights Watch (HRW) în urma retragerii forțelor ruse, au descris modul de tratament al oamenilor din oraș în timpul ocupației: soldații ruși au mers din ușă în ușă, interogând oamenii și distrugându-le bunurile. Ei au mai spus că soldații ruși au jefuit orașul și au luat îmbrăcăminte, bijuterii, electronice, aparate de bucătărie și vehicule evacuaților, decedați și celor care se aflau încă în oraș.  Jurnalistul Wall Street Journal, Iaroslav Trofimov, a relatat că a auzit despre soldați ruși care jefuiau alimente și obiecte de valoare în timpul vizitei sale în sudul Ucrainei.  Jurnaliștii The Guardian, care au vizitat Trostianeț, după o ocupație rusă de o lună, au găsit dovezi ale „jafurilor sistematice”.  În mod similar, sătenii din Berestianka, lângă Kîiv, au declarat pentru ABC News că, înainte ca satul să revină sub controlul ucrainei, soldații ruși au jefuit haine, aparate de uz casnic și electronice din case. 

Videoclipuri au fost postate pe Telegram, care arată soldați ruși trimițând acasă bunuri ucrainene furate prin servicii de curierat în Belarus. Articolele vizibile în videoclipuri includ unități de aer condiționat, alcool, baterii auto și genți din magazinele Epicentr K.  Agregatorul de știri Ukraine Alert a postat un videoclip care arată bunuri furate găsite într-un transportor blindat rusesc abandonat și o imagine care arată un camion militar rusesc avariat, care transporta trei mașini de spălat. Apelurile telefonice interceptate au făcut, de asemenea, mențiune despre jaf; într-un apel al unui soldat rus eliberat de Serviciul de Securitate al Ucrainei, soldatul îi spunea iubitei sale: „Ți-am furat niște produse cosmetice”, la care prietena a răspuns „Ce rus nu fură nimic?”  Serviciul poștal al companiei ruse CDEK a încetat transmiterea în direct a CCTV-ului său la începutul lunii aprilie. CDEK transmite în direct videoclipuri de la birourile sale de livrare ca o curtoazie față de clienți pentru a le arăta cât de ocupate sunt birourile, înainte ca clienții să viziteze sucursalele. Acest stream live a fost folosit de disidentul bielorus în exil din Lituania, Anton Motolko, ca dovadă a jafurilor. Unele dintre articole proveneau de la centrala nucleară de la Cernobîl și erau radioactive sau contaminate cu radioactivitate . 

Au existat rapoarte despre bazaruri înființate de forțele ruse în Belarus pentru comerțul cu bunuri jefuite, precum „mașini de spălat și mașini de spălat vase, frigidere, bijuterii, mașini, biciclete, motociclete, vase, covoare, opere de artă, jucării pentru copii, produse cosmetice” . Soldații ruși au căutat totuși plata în euro și dolari americani și, din cauza restricțiilor valutare, acest lucru a fost dificil pentru localnici. 

Afirmațiile larg răspândite de jaf de către trupele ruse ale instituțiilor culturale au fost ridicate de oficiali ucraineni, majoritatea acuzațiilor venind din zonele Mariupol și Melitopol . Oficialii ucraineni au susținut că forțele ruse au confiscat peste 2.000 de lucrări de artă și aur scitic din diferite muzee și le-au mutat în regiunea Donbas.

Genocid 
Mai multe parlamente naționale, inclusiv cele ale Ucrainei , precum și ale Canadei,  Polonia,  Estonia,  Letonia,  Lituania,  Republica Cehă,  Irlanda  au declarat că crimele de război care au avut loc în invazie au fost genocid . Savanți ai genocidului, inclusiv Eugene Finkel,   Timothy D. Snyder,  Norman M. Naimark  și Gregory Stanton  și experții juridici   și Zahar Tropin  au spus că, împreună cu actele cerute de definiția genocidului,  a existat intenția de genocid, împreună stabilind genocidul. Avocatul pentru drepturile omului Juan E. Méndez a declarat la 4 martie 2022 că reclamația de genocid merită investigată, dar nu trebuie presupusă;  și cercetătorul în genocid Alexander Hinton au declarat la 13 aprilie că retorica genocidă a președintelui rus Vladimir Putin ar trebui să fie legată de crimele de război pentru a stabili intenția de genocid. 

Un raport al a 30 de oameni de genocid și juriști a concluzionat că statul rus este vinovat de incitarea la genocid în Ucraina, că a comis acte interzise de Convenția genocidului, că există un risc grav de comitere a genocidului și că acest lucru declanșează obligația statului. părțile la convenție să ia măsuri pentru prevenirea genocidului.

Proceduri juridice naționale

Ucraina 
Ministrul de externe ucrainean Dmîtro Kuleba a declarat la 25 februarie că Rusia comite crime de război și că ministerul și procurorul general al Ucrainei colectează probe cu privire la evenimente, inclusiv atacuri la grădinițe și orfelinate, care vor fi „transferate imediat[roșu]” către ICC.  La 30 martie, procurorul-șef al Ucrainei a anunțat că construiește 2.500 de dosare de crime de război împotriva invaziei ruse.  La 13 mai a început la Kîiv primul proces pentru crime de război, al unui soldat rus căruia i s-a ordonat să împuște un civil neînarmat.  Soldatul, , a pledat curând vinovat pentru această crimă.   La scurt timp după ce Șișimarin a pledat vinovat, alți doi soldați ruși de rang inferior, Alexander Bobikin și Alexander Ivanov, au fost judecați pentru crime de război pentru că au tras cu rachete într-un bloc rezidențial din Harkiv.  De asemenea, au pledat vinovați. 

Au fost formate mai multe echipe juridice internaționale pentru a sprijini procurorii ucraineni.   

 Echipa comună de anchetă a UE

În urma masacrului de la Bucea, UE a înființat o echipă comună de anchetă cu Ucraina pentru a investiga crimele de război și crimele împotriva umanității. În cadrul echipei comune de anchetă, un grup de anchetatori și experți juridici de la Eurojust și Europol este pus la dispoziție pentru a oferi asistență procurorilor ucraineni.  La 6 aprilie 2022, procurorul general al Statelor Unite Merrick Garland a anunțat că Departamentul de Justiție al SUA îi asistă pe procurorii Eurojust și Europol în ancheta lor și că Departamentele de Justiție și de Stat depun, de asemenea, eforturi pentru a-l sprijini pe procurorul ucrainean. 

 Grupul operativ privind răspunderea pentru crimele comise în Ucraina

La sfârșitul lunii martie 2022, Grupul operativ pentru răspunderea pentru crimele comise în Ucraina, un grup internațional de avocați pro bono, a fost creat pentru a ajuta procurorii ucraineni să coordoneze cauzele legale pentru crime de război și alte crime legate de invazia rusă a Ucrainei din 2022.   

 Grupul consultativ pentru crime de atrocitate

La 25 mai 2022, UE, SUA și Regatul Unit au anunțat crearea Grupului consultativ pentru crime de atrocitate (ACA) pentru a ajuta la coordonarea investigațiilor lor și pentru a sprijini unitățile pentru crime de război ale Oficiului Procurorului General al Ucrainei (OPG).

Alte țări 
Mai multe state, inclusiv Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia și Ucraina, au anunțat în martie și aprilie 2022 că vor desfășura investigații privind crimele de război din invazia rusă a Ucrainei din 2022 sub jurisdicția universală . principiul dreptului internațional umanitar.

Proceduri juridice internaționale 
Instanțele internaționale care au jurisdicție asupra cauzelor provenite din invazia rusă a Ucrainei includ Curtea Penală Internațională, Curtea Internațională de Justiție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului . 

Din cauza încărcăturii de dosare în instanțele ucrainene, care în iunie 2022 au peste 15.000 de dosare pe rol, și a numărului de organisme internaționale și țări străine care cooperează în investigarea crimelor de război din Ucraina, s-au apelat la crearea unei instanțe hibride speciale. pentru a centraliza eforturile interne și internaționale.  În luna mai, ideea înființării unui tribunal internațional special a fost aprobată oficial de un grup de membri ai Parlamentului European .  Înființarea unui tribunal special în cadrul Națiunilor Unite ar putea fi îngreunată de poziția Rusiei ca membru permanent al Consiliului de Securitate și de dificultatea de a aduna majoritatea necesară de două treimi în Adunarea Generală .

Curtea Penală Internațională 
La 25 februarie 2022, procurorul ICC Karim Ahmad Khan a declarat că CPI își poate „își exercita jurisdicția și investiga orice act de genocid, crimă împotriva umanității sau crime de război comise în Ucraina”.  Khan a declarat la 28 februarie că va lansa o anchetă completă a CPI și că a cerut echipei sale „să exploreze toate oportunitățile de conservare a dovezilor”. El a declarat că ar fi mai rapid să se deschidă oficial ancheta dacă un stat membru al CPI trimite cazul spre investigare. Prim-ministrul lituanian Ingrida Simonyte a declarat în aceeași zi că Lituania a cerut deschiderea anchetei CPI. 

La 2 martie, 39 de state au transmis deja situația din Ucraina procurorului CPI, care ar putea apoi să deschidă o anchetă asupra acuzațiilor trecute și prezente de crime de război, crime împotriva umanității sau genocid comise în Ucraina de orice persoană începând cu 21 noiembrie 2013.   La 11 martie, două sesizări suplimentare au fost înaintate procurorului CPI, iar procurorul a declarat că vor începe cercetările.  Parchetul a creat o metodă online pentru ca persoanele cu probe să inițieze contactul cu anchetatorii , iar o echipă de anchetatori, avocați și alți profesioniști a fost trimisă în Ucraina pentru a începe colectarea probelor.  

Nici Ucraina, nici Rusia nu sunt părți la Statutul de la Roma, temeiul juridic al CPI. CPI are competența de a investiga, deoarece Ucraina a semnat două declarații prin care consimt la jurisdicția CPI asupra crimelor comise în Ucraina începând cu 21 noiembrie 2013.    Articolele 28(a) și 28(b) din Statutul de la Roma definesc relația dintre responsabilitatea de comandă și responsabilitatea superioară a structurilor lanțului de comandă ale forțelor armate implicate. 

Începând cu 10 iunie, ancheta ICC a trimis peste 40 de anchetatori, cel mai mare efort din istoria ICC vreodată, și există solicitări de a crea o instanță specială sau un tribunal internațional care să se ocupe de procesul. 

La mijlocul lunii iunie, potrivit Serviciului General de Informații și Securitate olandez, un presupus ofițer GRU, care era studentul profesorului proeminent Eugene Finkel, a încercat să intre în Țările de Jos sub o identitate presupusă. Scopul a fost să se infiltreze în CPI printr-un stagiu, care i-ar fi dat acces și potențial să influențeze dosarul penal de crime de război pendinte.

Curtea Internationala de Justitie 
La 27 februarie, Ucraina a depus o petiție la Curtea Internațională de Justiție, susținând că Rusia a încălcat Convenția de genocid folosind o acuzație nefondată de genocid pentru a-și justifica agresiunea împotriva Ucrainei.  

La 1 martie, CIJ a cerut oficial Rusiei să „acționeze în așa fel” care să facă posibilă intrarea în vigoare a unei decizii privind măsurile provizorii .  Audierile inițiale în acest caz au avut loc la 7 martie 2022 la Palatul Păcii din Haga, Țările de Jos – sediul instanței – pentru a determina dreptul Ucrainei la măsuri provizorii.  Delegația rusă nu s-a prezentat la aceste proceduri , dar a depus o declarație scrisă. 

La 16 martie 2022, instanța a decis 13–2 că Rusia trebuie să „suspendă imediat operațiunile militare” pe care le-a început la 24 februarie 2022 în Ucraina, , vicepreședintele Kirill Gevorgian al Rusiei și judecătorul Xue Hanqin al Chinei fiind disidente.  Curtea a cerut, de asemenea, în unanimitate „[ce]lele părți [să] se abțină de la orice acțiune care ar putea agrava sau extinde disputa în fața Curții sau ar putea face mai dificilă soluționarea acestuia.

Alte organizații internaționale

Comisia internațională de anchetă privind Ucraina 
Pe 4 În martie 2022, Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a votat cu 32 de voturi pentru, față de două împotrivă și 13 abțineri pentru a crea Comisia Internațională de Anchetă asupra Ucrainei, un comitet internațional independent format din trei experți în drepturile omului, cu mandat de a investiga încălcările drepturilor omului și ale normelor internaționale . dreptul umanitar în contextul invaziei ruse a Ucrainei din 2022.   PE 23 În septembrie 2022, Comisia a lansat prima declarație publică, confirmând încălcarea drepturilor omului de către forțele ruse , cu cazuri de ucidere fără discriminare, violență sexuală împotriva copiilor și tortură în zeci de locații din Ucraina. Ei susțin că utilizarea armelor explozive cu efecte de suprafață extinsă în zonele populate este o sursă de rău și suferință imensă pentru civili. Există reținerea victimelor, precum și semne vizibile de execuții pe cadavre. Ei au documentat cazuri în care copii au fost violați, torturați și izolați ilegal. De asemenea, copii au fost uciși și răniți în atacuri fără discriminare cu arme explozive

Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina 
Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU), a cărei monitorizare a încălcărilor drepturilor omului de către toate părțile din Ucraina a început în 2014,  și-a continuat monitorizarea în timpul invaziei ruse din 2022, reținând 60 de monitori în Ucraina.  La 30 martie 2022, HRMMU a înregistrat 24 de „afirmații credibile” privind utilizarea de către Rusia a munițiilor cu dispersie și 77 de incidente de deteriorare a unităților medicale în timpul invaziei. Michelle Bachelet a declarat: „Distrugerea masivă a bunurilor civile și numărul mare de victime civile indică în mod clar că principiile fundamentale ale distincției, proporționalității și precauției nu au fost respectate suficient”.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
Un raport publicat de Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) la 12 aprilie 2022 a afirmat că, deși o evaluare detaliată a majorității acuzațiilor nu a fost posibilă, misiunea a găsit modele clare de crime de război comise de forțele ruse.  Potrivit Raportului OSCE, dacă armata rusă s-ar fi abținut de la atacuri nediscriminatorii și disproporționate, numărul victimelor civililor ar fi rămas mult mai mic și mai puține case, spitale, școli și proprietăți culturale ar fi fost deteriorate sau distruse.  Raportul a denunțat încălcarea dreptului internațional umanitar privind ocupația militară și încălcarea dreptului internațional al drepturilor omului (dreptul la viață, interzicerea torturii și a altor tratamente și pedepse inumane și degradante), mai ales în zonele aflate sub controlul direct sau indirect al Rusiei.

Reacții internaționale 
În timpul comentariului Camerei Comunelor din februarie 2022, premierul britanic Boris Johnson a declarat că „oricine trimite un rus în luptă pentru a ucide ucraineni nevinovați” ar putea fi acuzat. El a remarcat în plus: „Putin va fi condamnat în ochii lumii și ai istoriei”. 

Pe 16 martie, președintele american Joe Biden l-a numit pe Putin criminal de război. La 23 martie, secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anunțat că Statele Unite au declarat oficial că armata rusă a comis crime de război în Ucraina, afirmând că „pe baza informațiilor disponibile în prezent, guvernul SUA evaluează că membrii forțelor ruse au comis crime de război. în Ucraina."  O săptămână mai târziu, Departamentul de Stat al SUA a emis o evaluare oficială conform căreia Rusia a comis crime de război.  La 12 aprilie 2022, Biden a descris crimele de război ale Rusiei în Ucraina ca constituind genocid.  El a adăugat că Putin „încearcă să șteargă ideea de a putea fi ucrainean”. 

La 3 aprilie 2022, ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a descris abuzurile comise de forțele ruse în orașele ucrainene, în special Bucea, drept posibile crime de război.  La 7 aprilie, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că crimele din orașul ucrainean Bucea sunt „foarte probabil crime de război”. 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat la 7 aprilie 2022 suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite pentru „încălcări grave și sistematice și abuzuri ale drepturilor omului”. 

 Războiul ruso-ucrainean

Referințe 

                                           

 

Articole cu surse în limba rusă (ru)
Articole cu citări ce utilizează caractere din limba rusă (ru)
Articole cu surse în limba poloneză (pl)
Articole cu surse în limba franceză (fr)
Invazia rusă a Ucrainei din 2022